Vesta peut désigner :

Mythologie
 Vesta est la déesse du foyer dans la religion pratiquée dans la Rome Antique.
 Vesta est une appellation tardive, poétique et sans doute erronée, de la déesse romaine Tellus, équivalent de Gaïa chez les grecs, représentant la Terre-Mère fécondatrice.

Astronomie 
 (4) Vesta est le deuxième plus gros astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Famille de Vesta est un groupe d’astéroïdes dont Vesta.

Autres 
 RESEAU VESTA Alsace est un ensemble de petites villes alsaciennes engagées dans un projet de développement durable.
Logiciel open source de Gestion de configuration logicielle issu des laboratoires de recherche de Compaq.
 Vesta est une fusée-sonde française.
Programme de recherche automobile de Renault au cours des années 1980 «Véhicule Econome de Systèmes et Technologies Avancées» ; prototype Vesta 2.
Vesta Williams (1957-2011) est une chanteuse américaine.
Maisons Vesta est un constructeur de maisons en Lorraine (Région Grand-Est) existant depuis 1986

Toponymes

Villes

Monte Vesta, Lombardie.

Vesta, Indiana ;
 Vesta, ville dans le Minnesota ;
 Vesta, Virginia.

Vesta Nunataks, Île Alexandre-Ier.

Bâtiment 

 Temple de Vesta, Rome, Italie